Concilio di Troyes è il nome con cui sono noti diversi concili provinciali della Chiesa cattolica  tenuti nella città francese di Troyes.

In particolare si ricordano i concili degli anni seguenti:  
 nell'867 - stabilì che nessun vescovo potesse essere deposto senza l'assenso della Santa Sede
 nel 1104 - esaminò la causa di Uberto, vescovo di Senlis, accusato calunniosamente di simonia
 nel 1107 - per esaminare il diritto dei principi nelle nomine vescovili 
 nel 1129 (secondo alcune fonti nel 1128) - convocato da papa Onorio II.
 Furono presenti: il cardinale Matteo di Albano (rappresentante del Papa); gli arcivescovi di Reims e di Sens; dieci vescovi; otto abati cistercensi di Vézelay, Cîteaux, Chiaravalle (si trattava di san Bernardo), Pontigny, Troisfontaines e Molesmes; e alcuni laici come Tebaldo II, conte di Champagne, André de Baudemont, il siniscalco di Champagne, il conte di Nevers e un crociato del 1095.
 Il concilio riconobbe e confermò i Templari e risolse alcune dispute riguardo al vescovo di Parigi.

Note

Bibliografia

 

 Nuovo dizionario storico, Tomo XXVII, Napoli, 1794, pp. 318 e 320

Troyes
Troyes